Ginsiana är ett släkte av steklar som beskrevs av Erdös och Novicky 1955. Ginsiana ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sköldlussteklar
Ginsiana